Okręty US Navy o nazwie USS „Naubuc”

 Pierwszy USS „Naubuc” (1864) był monitorem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi USS „Naubuc” (AN-84) był jednostką służącą do stawiania sieci zaporowych pod koniec II wojny światowej.

Naubuc